Сезон 2019/2020 годов футбольного клуба Джиллингем будет 127-м сезоном в его существовании и седьмым сезоном подряд в Лиге 1 АФЛ. Наряду с первой лигой клуб также будет участвовать в Кубке Англии, Кубке АФЛ и Трофее АФЛ. Сезон охватывает период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

Трансферы

Пришли

В аренде

Арендованы у клуба

Ушли

Предсезонная подготовка 
«Джилс» объявили о своей предсезонной программе 18 июня 2019 года.

Соревнования

Лига 1

Место в таблице

Результаты

По турам

Матчи 

В четверг, 20 июня 2019 года, был опубликован календарь Лиги 1 АФЛ.

Кубок Англии 

Жеребьёвка первого раунда кубка прошла 21 октября 2019 года.

Жеребьёвка второго раунда прошла 11 ноября в прямом эфире на стадионе клуба  Оклендс Парк.

Жеребьёвка третьего раунда прошла в прямом эфире на BBC Two на Городском стадионе Манчестера Этихад; проводили её Мика Ричардс и Тони Адамс. Изначально матч планировалось сыграть 4 января 2020 года в 15:00 по Гринвичу, но позднее матч был перенесён на 18:15 5 января.

Кубок АФЛ 

Жеребьёвка первого раунда была проведена 20 июня 2019 года.

Трофей АФЛ 

9 июля 2019 года была объявлена жеребьёвка групповой стадии с предпосеянными командами, приглашённые клубы были расположены в группах 12 июля 2019 года. После двух поражений в двух первых матчах Джиллингем выбыл из розыгрыша трофея.

Примечания 

2019/2020
Джиллингем